Богатыревка () — село,
Люцернянский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321582703. Население по переписи 2001 года составляло 1239 человек.

Географическое положение 
Село Богатыревка находится в 3-х км от левого берега реки Вольнянка и
в 4-х км от левого берега реки Днепр,
на расстоянии в 2,5 км от села Люцерна.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 Село Богатыревка основано в 1920-х годах.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания